Первый дивизион 2000 () — 58-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 30 апреля 2000 года и закончился 30 сентября 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2000
Фарерские острова
2000 год на Фарерских островах